Filipe Follador – giocatore di calcio a 5 brasiliano di origine italiana
 Pietro Follador – poeta, presbitero e rivoluzionario italiano
 Visconti Follador – ex calciatore italiano